Sint-Apollinariskerk (Bolland) of Église Saint-Apollinaire
Apollinariskerk (Remagen)
Basiliek van Sant'Apollinare Nuovo
Sant'Apollinare in Classe
Sint-Apollinaris (Dusseldorf) of Sankt Apollinaris
Sint-Apollinariskathedraal van Valence, Frankrijk

Apollinariskerk